Міжконтинентальний кубок з футболу 2002 — 41-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2001–2002 іспанський «Реал Мадрид» та переможець Кубка Лібертадорес 2002 парагвайська «Олімпія». Гра відбулася на стадіоні Міжнародному стадіоні у Йокогамі 3 грудня 2002 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка втретє за свою історію здобув «Реал Мадрид».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2001—2002
 Кубок Лібертадорес 2002

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 2002 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 2002 на transfermarkt  

2002 у футболі
2002
Спортивні змагання у Йокогамі
Грудень 2002